Qara Qarayev – compositore sovietico di origine azera
 Qara Qarayev – calciatore azero